Amatsukaze (schip, 1916) - Japanse torpedobootjager
 Amatsukaze (schip, 1939) - Japanse torpedobootjager
 Amatsukaze (schip, 1963) - Japanse torpedobootjager